Василий Георгиевич Липунов (1918—1972) — участник Великой Отечественной войны, командир отделения разведки 3-го дивизиона 128-го артиллерийского полка (57-я гвардии стрелковая дивизия, 8-я гвардейская армия, 3-й Украинский фронт), гвардии сержант. Полный кавалер ордена Славы.

Биография 
Родился 22 февраля 1918 года в станице Староджерелиевская, ныне Красноармейского района Краснодарского края, в семье крестьянина. Русский.

Окончил 8 классов. Работал в колхозе.

В Красной Армии с 1939 года. В боях Великой Отечественной войны — с июня 1941 года.

Командир отделения разведки 3-го дивизиона 128-го артиллерийского полка гвардии сержант Василий Липунов 19 февраля 1944 года, корректируя огонь батареи в районе населённого пункта Большая Костромка (в 48 км западнее города Никополь Днепропетрской области), обнаружил и уничтожил двух фашистских снайперов и расчеты двух пулемётов.

15 января 1945 года в районе Шиттих — Легензув (в 21 км юго-восточнее населенного пункта Бялобжеги, Польша), находясь в боевых порядках пехоты, вместе с группой воинов атаковал противника, сразил около 10 гитлеровцев. 14 апреля Липунов при расширении плацдарма на левом берегу реки Одер в районе населенных пунктов Ной-Тухебанд, Зелов и Вейнберг (в 8 км западнее города Кюстрин — ныне Костшин, Польша) корректировал огонь батарей дивизиона. Были подавлены минометная батарея и 14 пулеметов. 16 апреля при отражении контратаки из личного оружия поразил до 10 вражеских солдат. Был ранен, но продолжал выполнять боевую задачу.

Член ВКП(б)/КПСС с 1945 года. После демобилизации в 1946 году — жил в г. Славянск-на-Кубани. Трудился в колхозе.

Умер 29 сентября 1972 года.

Награды 

 орден Красной Звезды
 Орден Славы I степени (15.05.1946)
 Орден Славы II степени (21.02.1945)
 Орден Славы III степени (25.02.1944)
 Медаль «За боевые заслуги»
 Медаль «За взятие Берлина»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945)
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 Медаль «30 лет Советской Армии и Флота».
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 Знак «Гвардия»
 Знак МО СССР «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» (24 апреля 1970)

См. также 
 Список полных кавалеров ордена Славы (Краснодарский край)

Примечания

Литература 
 
 Кубанцы-кавалеры трех орденов Славы — Краснодар. 1995
 Рощин И. И. Солдатская слава. Книга 7. М, 1988

Ссылки 

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Полные кавалеры ордена Славы